Les expressions Rivière Sauvage et Rivière de la Sauvagesse peuvent se référer à :

Toponyme 

 Rivière Sauvage, un cours d'eau de Sainte-Marie-de-Blandford, dans la MRC de Bécancour, dans la région administrative du Centre-du-Québec, au Québec. Coordonnées: 46° 17' 11" Nord; 72° 09' 43" Ouest ;
 Rivière Sauvage. Toponyme remplacé par: Rivière Saint-Jean Sud, territoire non organisé de la Rivière-Saint-Jean, dans la MRC La Côte-de-Gaspé, dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 43' 05" Nord; 65° 06' 16" Ouest ;
 Rivière Sauvage. Toponyme remplacé par: Rivière Perugia, dans la municipalité de Havre-Saint-Pierre, dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 33' 51" Nord; 63° 18' 59" Ouest ;
 Rivière Sauvage, un cours d'eau de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, MRC de Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 40' 17" Nord; 73° 54' 11" Ouest ;
 Rivière Sauvage, un cours d'eau de la municipalité de Saint-Romain (Québec), MRC Le Granit, dans la région administrative de l'Estrie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 46' 50" Nord; 71° 08' 20" Ouest ;
 Rivière Sauvage, un affluent de la rivière Gentilly laquelle se déverse sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent.
 Rivière de la Sauvagesse, un affluent de la rivière des Trois Pistoles (versant du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent), coulant dans Sainte-Françoise et Saint-Jean-de-Dieu, dans la MRC de Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Culture et société 

 La Rivière sauvage, film de 1994
 Bouées (attraction), un type d'attraction aquatique
 Bûches (attraction), un type d'attraction aquatique
 Un semble de toboggans aquatiques connectés à des bassins.